Brandyn Dombrowski – giocatore di football americano statunitense
 Jaroslaw Dombrowski – militare polacco
 Johann Heinrich Dombrowski – generale polacco
 Joseph Dombrowski – ciclista statunitense
 Lutz Dombrowski – atleta tedesco